La  blindée (en russe : 7-я танковая армия) est une grande unité de l'Armée soviétique lors de la guerre froide.

Historique 
L'unité est mise sur pied à Łódź en Pologne sous le nom de  mécanisée en  en convertissant la . Dès le , elle est réduite à la taille d'une division de mobilisation (mise sur pied qu'en cas de risque de guerre), ses divisions devenant de simple régiments, avec QG à Borisov en Biélorussie. Le , elle est remise au rang d'armée mécanisée, regroupant la  blindée ainsi que les  et  mécanisées de la Garde.

En 1957, la  mécanisée prend le nom de  blindée, composée des ,  (Garde) et  (Garde) blindées. Par décret du Praesidium du Soviet suprême du , l'armée reçoit l'ordre de la Bannière rouge.

Après la dislocation de l'URSS, la  blindée fait partie des forces armées biélorusses ; en 1993, elle est de nouveau réduite, devenant le , renommé en 1994 le  d'armée. En , le corps devient le Commandement opérationnel du Nord-Ouest, composée essentiellement d'une brigade mécanisée, d'une brigade d'artillerie et d'une brigade de missiles anti-aériens.

Notes et références

Articles connexes 

Unité militaire soviétique
Unité ou formation militaire créée en 1946
Unité ou formation militaire dissoute en 1993